

Filmy 
 Przyjaciółki – radziecki film romantyczny z 1936 roku
 Przyjaciółki – włoski film dramatyczny z 1955 roku
 Przyjaciółki – amerykański film dramatyczno-romantyczny z 1966 roku
 Przyjaciółki – polska etiuda z 1982 roku
 Przyjaciółki – szwedzki film fabularny z 2006 roku
 Przyjaciółki – polski film fabularno-dokumentalny z 2010 roku

Seriale 
 Przyjaciółki – amerykański serial z 2000 roku
 Przyjaciółki – polski serial z 2004 roku
 Przyjaciółki – polski serial z 2012 roku